Siegenhofen ist der Ortsname von

 Siegenhofen (Deining), Ortsteil der Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Siegenhofen (Oettingen), Ortsteil der Stadt Oettingen in Bayern, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Siegenhofen (Rieden), Ortsteil der Gemeinde Rieden, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern